Дударенко, Михаил:
 Дударенко, Михаил Лаврентьевич (1901—1986) — советский военачальник, генерал-майор.
 Дударенко, Михаил Тарасович (1904—1939) — Герой Советского Союза.